Nostrale di Rigali, cultivar di olivo umbra
 Justin Francis Rigali, cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 Rigali, frazione di Gualdo Tadino

Pagine correlate 

 Rigal